Die Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2017 (offiziell: VoIP Defender World Junior Curling Championships 2017) wurde vom 16. bis 26. Februar  in Gangneung, Südkorea ausgetragen. Spielstätte war das Gangneung Curling Centre, wo auch die Curling-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2018 ausgetragen werden. Die Veranstaltung war daher als Testlauf gestaltet.

Weltmeister bei den Männer wurde das Team aus Südkorea um Skip Ki Jeong Lee und bei den Frauen das Team aus Schweden um Skip Isabella Wranå. Bei den Männern stiegen Italien, China und die Türkei in die B-Gruppe ab; bei den Frauen Japan, Ungarn und die Türkei.

Männer

Teams

Endstand Round Robin

Tie Breaker 
24. Februar, 9:00

Playoffs

1. gegen 2. 
24. Februar, 19:00

3. gegen 4. 
24. Februar, 19:00

Halbfinale 
25. Februar 25, 9:00

Spiel um Platz 3 
25. Februar, 14:00

Finale 
26. Februar, 14:00

Frauen

Teams

Endstand Round Robin

Tie Breaker Playoff-Platz 
24. Februar 24, 9:00

Tie Breaker Abstieg 
24. Februar 24, 9:00

Japan steigt neben Ungarn und der Türkei in die B-Gruppe ab.

Playoffs

1. gegen 2. 
24. Februar, 14:00

3. gegen 4. 
24. Februar, 14:00

Halbfinale 
25. Februar, 9:00

Spiel um Platz 3 
25. Februar, 15:00

Finale 
25. Februar, 15:00

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2017
Weltmeisterschaft Junioren
Sportveranstaltung in Gangneung
Curling (Südkorea)